Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2012—2013 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Маккабі (Тель-Авів).

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Рамат-Ган) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Ізраїлю 2012—2013.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2012—2013
Ізраїль
Ізраїль